Grévin ist eine Kurzfassung für

 den Betreiber von Freizeitparks und anderen Freizeiteinrichtungen Grévin & Cie
 das zu Grévin & Cie gehörende Wachsfigurenkabinett Musée Grévin

Grévin ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Grévin (1827–1892), französischer Bildhauer, Karikaturist und Maler von Theaterkostümen
 Jacques Grévin (1538–1570), französischer Dramatiker und Lyriker